Knatchbull-Wyndham ist der Familienname folgender Personen:

 Wyndham Knatchbull-Wyndham, 5. Baronet (1699–1749), britischer Adliger
 Wyndham Knatchbull-Wyndham, 6. Baronet (1737–1763), britischer Adliger und Politiker

Siehe auch:
 Knatchbull